Menke se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Arnold S. Menke
 Carl Theodor Menke